Hidroxibenzaldeído pode se referir aos três isômeros:

 Salicilaldeído (2-hidroxibenzaldeído)
 3-Hidroxibenzaldeído
 4-Hidroxibenzaldeído

Desambiguação